Trașcă:
 Eleonora Trașcă
 Marioara Trașcă

Vezi și 
 Soldat Trașcă
 Listă de nume românești - litera T

Nume de familie românești